Niemcy:
 Scheuern – dzielnica Nassau
 Scheuern – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Eifel Bitburg-Prüm

Zobacz też:
 Kalenborn-Scheuern